Ра́днички або Раднічкі, Раднічки — власна назва спортивних клубів:

:
 Раднички (Београд) — Београд
 Раднички 1923 (Крагуєваць) — Крагуєваць
 Раднички (Ниш) — Ниш
 Раднички (Нова Пазова) — Нова Пазова
 Раднички (Обреновац) — Обреновац
 Раднички (Пірот) — Пірот
 Раднички (Свілажнац) — Свілажнац
 Раднички (Сомбор) — Сомбор
 Раднички (Сремска-Митровиця) — Сремска-Митровиця
:
 Раднички (Беране) — Беране
:
 Раднички (Лукавац) — Лукавац

ru:Раднички